Belastingvrij
 Tax Free (televisieserie)